Му́хін — російське чоловіче прізвище. Аналог жіночого прізвища Мухіна.

 Мухін Алєсь Васильович — білоруський підприємець, капітан команди в Клубі «Що? Де? Коли?». З 2009 року — ведучий телепередачі «Що? Де? Коли? в Білорусі» («Што? Дзе? Калі?»).
 Мухін Вадим Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мухін Василь Дмитрович (1915—1978) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Мухін Віктор Іванович (1914—1977) — український архітектор, лауреат Шевченківської премії 1973 року,
 Мухін Володимир Васильович (1949)  — народний депутат України 2-го, 3-го та 4-го скликань
 Мухін Володимир Євграфович (1916—1996) — радянський поет, письменник, гірничий інженер, гірничорятувальник.
 Мухін Єфрем Йосипович (1766 — 1850) — вчений-медик, хірург, анатом, фізіолог, гігієніст
 Мухін Іван Андрійович (1868—1924) — російський революціонер, радянський господарський діяч
 Мухін Максим Андрійович (*2001) — російський футболіст, півзахисник
 Мухін Михайло (1894 — 1974) — літературознавець, критик, публіцист
 Мухін Олег Сергійович— капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мухін Олександр Васильович (1944) — український кінооператор
 Мухін Сергій Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мухін Юрій Гнатович (1949) — російський громадський діяч, опозиційний політик і публіцист

Російські прізвища